Prisc Àtal, emperador romà
 Gai Juli Prisc, emperador romà
 Tarquini Prisc, rei de Roma
 Atti Prisc, pintor romà 
 Prisc (historiador), un dels principals historiadors romans d'Orient conegut amb el malnom de Pànies 
 Corneli Prisc, cònsol l'any 93 
 Helvidi Prisc (llegat), llegat d'una legió a Síria 
 Helvidi Prisc, magistrat i filòsof romà 
 Juli Prisc, prefecte pretorià 
 Gai Lutori Prisc, poeta romà
 Quint Noni Prisc, cònsol el 149 
 Dècim Novi Prisc, cònsol el 78
 Tit Numici Prisc, cònsol el 469 aC 
 Servili Prisc, família de la gens Servília
Publi Servili Prisc Estructe (cònsol 495 aC), cònsol el 495 aC 
Quint Servili Prisc Estructe (mestre de la cavalleria), magister equitum el 494 aC
Espuri Servili Prisc Estructe, cònsol el 476 aC 
Quint Servili Prisc Estructe (cònsol), cònsol el 468 aC
Publi Servili Prisc Estructe (cònsol 463 aC), cònsol el 463 aC 
Quint Servili Prisc Estructe Fidenes, dictador el 435 aC i el 418 aC 
Quint Servili Prisc Fidenes I, sis vegades tribú amb potestat consular
Quint Servili Prisc Fidenes II, tribú amb potestat consular tres vegades
 Espuri Servili Prisc, censor el 378 
 Quint Sosi Prisc Seneció, cònsol el 169 
 Estaci Prisc, cònsol el 159 
 Marc Tarquici Prisc, senador romà
 Marc Trebaci Prisc, cònsol sufecte el 109
 Luci Valeri Mesal·la Trasea Prisc, cònsol el 196
 Ver i Prisc, gladiadors romans
 Prisc (mestre dels soldats), nascut al  i mort el 613